Урвалсдейлд 2015 — 104-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Стартував 3 травня 2015 року та тривав до 4 жовтня 2015. Титул чемпіона захищав Стьярнан (Ґардабаїр). Чемпіоном всьоме став Гапнарфйордур.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Валюр візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубка Ісландії з футболу 2015

Позначення:

Лідери чемпіонату

Бомбардири

Посилання 
  
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2015
Ісландія
2015 в Ісландії